Зи́мняя ска́зка:
 «Зимняя сказка» — пьеса Уильяма Шекспира
 «Зимняя сказка» — опера Карла Гольдмарка (1907) по пьесе У. Шекспира
 «Зимняя сказка» — роман американского писателя Марка Хелприна
 «Зимняя сказка» — сборник сказок латвийского писателя Карлиса Скалбе

См. также
 A Winter’s Tale